Eugenius ist der Name folgender Personen:

 Eugenius (Flavius Eugenius; † 394), weströmischer Gegenkaiser
 Eugenius (Antiochia) († 303/304), kurzzeitig römischer Usurpator in Syrien
 Eugenius I. (Byzanz) († 242), Bischof von Byzantion
 Eugenius von Karthago
 Eugenius von Palermo

Eugenius ist der Familienname folgender Personen:

 Jaakuaraq Eugenius (1863–1934), grönländischer Erzähler

Eugenius als Vorname:

 Eugenius Esper (Eugen Johann Christoph Esper; 1742–1810), deutscher Entomologe, Botaniker und Pathologe
 Eugenius Aristides Nisbet (1803–1871), US-amerikanischer Politiker 
 Eugenius Slutsky (Jewgeni Jewgenjewitsch Sluzki; 1880–1948), sowjetischer mathematischer Statistiker und Ökonom
 Eugenius Warming (Johannes Eugenius Bülow Warming; 1841–1924), dänischer Botaniker und Universitätsprofessor

Siehe auch:
 Eugen
 Eugeniuskirche